Тара́совка — село в Пушкинском районе Московской области России, административный центр сельского поселения Тарасовское. Население —  чел. ().

Расположено в южной части Пушкинского района, к юго-востоку от города Пушкино, в 10 километрах от Московской кольцевой автодороги. С запада граничит с дачным посёлком Черкизово, по их границе проходит железнодорожная линия Ярославского направления МЖД с платформой Тарасовская. В селе имеется запруженный ручей. С юга село ограничено Акуловским водоканалом. Через село проходит Ярославское шоссе. Село связано автобусным сообщением с городом Пушкино.

Население

История 
Одно из первых упоминаний о Тарасовке датируется 1558 годом. Тогда оно носило название деревня Тарасова. Река Клязьма для местных жителей была главным источником рыбы и воды, а также важной транспортной артерией.

21 июня 1941 г. посол США Лоуренс Штейнгардт снял в аренду сроком на 1 год расположенное на территории Тарасовки имение Любимовка. Оно должно было служить одновременно и дачей, и - в случае войны и бомбардировки Москвы, убежищем для сотрудников посольства и американских граждан, находящихся в советской столице. 
Дача получила официальное название: "Убежище".

"В «Убежище» заготовлено провианта на два месяца, для 100 человек. Имеется огород. Установлено собственное снабжение электричества и газа. В запасе имеются также палатки, кровати, много посуды и всего, что нужно для хозяйства.".

В 1993 году в состав села был включен посёлок санатория имени Калинина Тарасовского сельсовета, в 1995 году — посёлок имени Калинина, в 2003 году — посёлок Любимовка.

В 1994—2006 годах Тарасовка была центром Тарасовского сельского округа.

Улицы и достопримечательности 
В начале XX века в Тарасовке была лишь одна улица, протянувшаяся вдоль Ярославской дороги. Дома на ней располагались в несколько рядов, и в некоторых местах этой улицы историческая застройка сохранилась здесь до наших дней. Ныне эта улица называется Большой Тарасовской.

Здешняя ключевая вода послужила источником для первого московского водопровода.

У моста через Клязьму восстановлена часовня в память событий 1812 года, которая стояла до 1938 года в другом месте. Также в самом селе расположены такие достопримечательности как почтовая станция начала XIX века и лавка Лихониных начала XX века.

В связи с большой загруженностью Ярославского шоссе и в то же время плотной застройкой посёлка проведена реконструкция магистрали путём строительства автодороги в обход Тарасовки.

Инфраструктура 
 12 объектов внутренней инфраструктуры охраняемого коттеджного посёлка «Тарасовка» (127 домов, 16 Га территории)
 Супермаркет
 Детский сад
 Спортивные и детские площадки
 Фитнес-центр
 Взрослая и детская амбулатория

С Тарасовкой зачастую прочно ассоциируется ряд объектов, находящихся в Черкизове (среди них спортивно-тренировочная база футбольного клуба «Спартак»), в том числе из-за названия находящегося на разделяющей эти два населённых пункта железнодорожной линии остановочного пункта (платформы).

Перспективы развития 
Через село пройдёт Мытищинская хорда, открытие которой планируется на IV квартал 2024 года.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пушкинского городского округа
Мытищинская хорда